Референдум в Лихтенштейне по запрету коммерческих центров проходил 22 августа 1937 года. Референдум был одобрен 59,1 % голосов.

Контекст 
Это был факультативный референдум муниципального происхождения, проводившийся в соответствии со Статьёй № 66 Конституции, по которой законопроект, принятый Ландтагом 24 августа 1937 года, стал предметом запроса о всеобщем голосовании в более чем 3 из 11 муниципалитетов страны.

Результаты

Примечания 

Референдумы 1937 года
Референдумы в Лихтенштейне
1937 год в Лихтенштейне